|-
|(114001)||2002 UT33|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,083|| align=right|0,51|| align=right|4,547||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114002)||2002 UP34|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,198|| align=right|5,12|| align=right|3,404||MBA||31. října 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(114003)||2002 UZ34|| align=right|14,6|| align=right|2,984|| align=right|0,056|| align=right|10,76|| align=right|5,154||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114004)||2002 UF36|| align=right|17,3|| align=right|2,235|| align=right|0,109|| align=right|1,31|| align=right|3,340||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114005)||2002 UQ36|| align=right|15,4|| align=right|2,994|| align=right|0,054|| align=right|2,79|| align=right|5,179||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114006)||2002 UC38|| align=right|15,6|| align=right|2,890|| align=right|0,145|| align=right|2,26|| align=right|4,913||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114007)||2002 UO38|| align=right|14,0|| align=right|3,430|| align=right|0,006|| align=right|17,08|| align=right|6,351||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114008)||2002 UG39|| align=right|15,9|| align=right|2,401|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,719||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114009)||2002 UH39|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,197|| align=right|6,97|| align=right|3,394||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114010)||2002 UD40|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,026|| align=right|10,28|| align=right|4,602||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114011)||2002 UG40|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,130|| align=right|8,73|| align=right|4,491||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114012)||2002 UH40|| align=right|14,8|| align=right|3,138|| align=right|0,108|| align=right|10,24|| align=right|5,557||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114013)||2002 UJ40|| align=right|15,0|| align=right|2,997|| align=right|0,052|| align=right|9,93|| align=right|5,188||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114014)||2002 UL40|| align=right|15,0|| align=right|2,977|| align=right|0,090|| align=right|10,41|| align=right|5,136||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114015)||2002 UW40|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,059|| align=right|3,40|| align=right|3,495||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114016)||2002 UY40|| align=right|14,9|| align=right|3,188|| align=right|0,171|| align=right|6,83|| align=right|5,691||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114017)||2002 UG41|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,022|| align=right|9,40|| align=right|5,001||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114018)||2002 UJ42|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,127|| align=right|6,57|| align=right|5,489||MBA||30. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114019)||2002 UC45|| align=right|15,0|| align=right|3,002|| align=right|0,087|| align=right|10,44|| align=right|5,202||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114020)||2002 US46|| align=right|14,9|| align=right|2,891|| align=right|0,170|| align=right|17,63|| align=right|4,914||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114021)||2002 US49|| align=right|17,4|| align=right|2,243|| align=right|0,060|| align=right|0,73|| align=right|3,358||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114022)||2002 UZ51|| align=right|16,2|| align=right|2,683|| align=right|0,104|| align=right|11,71|| align=right|4,395||MBA||29. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(114023)||2002 UL52|| align=right|15,9|| align=right|2,688|| align=right|0,112|| align=right|14,86|| align=right|4,405||MBA||29. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(114024)||2002 UB62|| align=right|15,9|| align=right|2,772|| align=right|0,092|| align=right|8,34|| align=right|4,615||MBA||30. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(114025)||2002 UC63|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,084|| align=right|7,60|| align=right|4,141||MBA||30. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(114026)||2002 UO64|| align=right|15,6|| align=right|3,001|| align=right|0,116|| align=right|1,96|| align=right|5,197||MBA||30. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(114027)||2002 UL69|| align=right|15,4|| align=right|2,678|| align=right|0,037|| align=right|9,38|| align=right|4,382||MBA||30. října 2002||Apache Point||Sloan Digital Sky Survey
|-
|(114028)||2002 VK3|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,192|| align=right|5,45|| align=right|4,022||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114029)||2002 VM3|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,073|| align=right|1,98|| align=right|3,685||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114030)||2002 VD7|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,070|| align=right|10,91|| align=right|5,192||MBA||2. listopadu 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(114031)||2002 VL7|| align=right|15,3|| align=right|2,660|| align=right|0,211|| align=right|2,50|| align=right|4,338||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114032)||2002 VM7|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,153|| align=right|8,79|| align=right|4,179||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114033)||2002 VX7|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,004|| align=right|8,88|| align=right|5,369||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114034)||2002 VO8|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,096|| align=right|6,22|| align=right|3,474||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114035)||2002 VX8|| align=right|15,0|| align=right|3,226|| align=right|0,132|| align=right|13,59|| align=right|5,794||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114036)||2002 VK9|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,098|| align=right|6,94|| align=right|5,366||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114037)||2002 VH10|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,080|| align=right|21,56|| align=right|3,669||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114038)||2002 VN10|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,030|| align=right|1,71|| align=right|3,706||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114039)||2002 VV10|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,149|| align=right|6,50|| align=right|3,486||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114040)||2002 VY10|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,191|| align=right|1,81|| align=right|3,826||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114041)||2002 VM11|| align=right|17,3|| align=right|2,309|| align=right|0,164|| align=right|2,78|| align=right|3,507||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114042)||2002 VV11|| align=right|16,5|| align=right|2,308|| align=right|0,179|| align=right|1,75|| align=right|3,505||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114043)||2002 VO12|| align=right|15,6|| align=right|3,194|| align=right|0,136|| align=right|3,85|| align=right|5,707||MBA||4. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114044)||2002 VY14|| align=right|14,9|| align=right|3,142|| align=right|0,133|| align=right|4,55|| align=right|5,570||MBA||6. listopadu 2002||Needville||Needville
|-
|(114045)||2002 VC15|| align=right|16,6|| align=right|2,172|| align=right|0,212|| align=right|5,98|| align=right|3,200||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114046)||2002 VN16|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,078|| align=right|10,50|| align=right|5,288||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114047)||2002 VT16|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,069|| align=right|6,44|| align=right|4,526||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114048)||2002 VC17|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,203|| align=right|3,94|| align=right|3,641||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114049)||2002 VD17|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,181|| align=right|5,13|| align=right|4,311||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114050)||2002 VT18|| align=right|14,6|| align=right|3,233|| align=right|0,109|| align=right|4,67|| align=right|5,812||MBA||4. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114051)||2002 VY18|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,056|| align=right|4,33|| align=right|4,380||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114052)||2002 VA19|| align=right|15,5|| align=right|2,761|| align=right|0,099|| align=right|2,35|| align=right|4,588||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114053)||2002 VD19|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,069|| align=right|5,93|| align=right|3,487||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114054)||2002 VV19|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,034|| align=right|3,83|| align=right|5,449||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114055)||2002 VG20|| align=right|16,7|| align=right|2,188|| align=right|0,154|| align=right|4,48|| align=right|3,236||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114056)||2002 VG21|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,181|| align=right|4,75|| align=right|3,449||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114057)||2002 VR21|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,110|| align=right|5,57|| align=right|3,480||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114058)||2002 VX22|| align=right|16,1|| align=right|2,338|| align=right|0,069|| align=right|3,82|| align=right|3,574||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114059)||2002 VW23|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,184|| align=right|4,25|| align=right|3,332||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114060)||2002 VP24|| align=right|16,6|| align=right|2,168|| align=right|0,076|| align=right|3,23|| align=right|3,192||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114061)||2002 VQ24|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,120|| align=right|6,57|| align=right|4,556||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114062)||2002 VF25|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,116|| align=right|4,19|| align=right|3,665||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114063)||2002 VS25|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,116|| align=right|4,16|| align=right|5,481||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114064)||2002 VD26|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,088|| align=right|1,58|| align=right|3,581||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114065)||2002 VO26|| align=right|15,5|| align=right|2,669|| align=right|0,130|| align=right|1,40|| align=right|4,360||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114066)||2002 VN28|| align=right|15,0|| align=right|3,138|| align=right|0,181|| align=right|0,84|| align=right|5,558||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114067)||2002 VA29|| align=right|15,5|| align=right|3,161|| align=right|0,180|| align=right|6,29|| align=right|5,619||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114068)||2002 VT29|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,176|| align=right|5,09|| align=right|4,140||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114069)||2002 VB30|| align=right|15,8|| align=right|2,208|| align=right|0,168|| align=right|2,60|| align=right|3,280||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114070)||2002 VG30|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,076|| align=right|5,15|| align=right|3,358||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114071)||2002 VC32|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,131|| align=right|5,75|| align=right|3,661||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114072)||2002 VW32|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,149|| align=right|6,48|| align=right|5,443||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114073)||2002 VC33|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,190|| align=right|4,66|| align=right|3,376||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114074)||2002 VF33|| align=right|15,4|| align=right|3,046|| align=right|0,201|| align=right|2,70|| align=right|5,316||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114075)||2002 VG33|| align=right|17,0|| align=right|2,175|| align=right|0,078|| align=right|2,52|| align=right|3,208||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114076)||2002 VJ33|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,174|| align=right|1,24|| align=right|3,454||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114077)||2002 VM33|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,132|| align=right|4,01|| align=right|3,743||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114078)||2002 VO33|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,160|| align=right|15,27|| align=right|4,264||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114079)||2002 VX33|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,076|| align=right|12,10|| align=right|5,515||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114080)||2002 VK34|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,202|| align=right|13,53|| align=right|4,530||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114081)||2002 VO34|| align=right|16,0|| align=right|2,486|| align=right|0,163|| align=right|5,03|| align=right|3,919||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114082)||2002 VF35|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,140|| align=right|10,20|| align=right|4,305||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114083)||2002 VS35|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,062|| align=right|13,30|| align=right|5,637||MBA||5. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114084)||2002 VT35|| align=right|15,0|| align=right|2,926|| align=right|0,104|| align=right|2,29|| align=right|5,003||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114085)||2002 VW35|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,136|| align=right|2,76|| align=right|3,684||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114086)||2002 VG36|| align=right|14,7|| align=right|2,799|| align=right|0,245|| align=right|4,33|| align=right|4,683||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114087)||2002 VJ36|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,155|| align=right|6,79|| align=right|3,401||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114088)||2002 VQ36|| align=right|17,4|| align=right|2,218|| align=right|0,091|| align=right|4,76|| align=right|3,303||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114089)||2002 VJ38|| align=right|15,3|| align=right|2,440|| align=right|0,101|| align=right|5,27|| align=right|3,812||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114090)||2002 VM38|| align=right|16,8|| align=right|2,222|| align=right|0,170|| align=right|5,51|| align=right|3,312||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114091)||2002 VQ38|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,166|| align=right|12,47|| align=right|4,366||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114092)||2002 VM39|| align=right|13,8|| align=right|3,201|| align=right|0,146|| align=right|14,95|| align=right|5,727||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114093)||2002 VO39|| align=right|16,8|| align=right|2,293|| align=right|0,100|| align=right|7,35|| align=right|3,471||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114094)||2002 VX39|| align=right|15,0|| align=right|3,175|| align=right|0,069|| align=right|8,45|| align=right|5,657||MBA||6. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(114095)||2002 VY39|| align=right|15,1|| align=right|2,783|| align=right|0,043|| align=right|6,98|| align=right|4,641||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114096)||2002 VA40|| align=right|16,7|| align=right|2,208|| align=right|0,167|| align=right|4,20|| align=right|3,280||MBA||8. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(114097)||2002 VB40|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,225|| align=right|24,82|| align=right|3,465||MBA||8. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(114098)||2002 VJ40|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,199|| align=right|8,16|| align=right|3,770||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114099)||2002 VN40|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,146|| align=right|7,18|| align=right|3,374||MBA||5. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114100)||2002 VG41|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,167|| align=right|3,54|| align=right|4,242||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114101)||2002 VU41|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,150|| align=right|1,93|| align=right|3,651||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114102)||2002 VZ41|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,095|| align=right|11,59|| align=right|5,483||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114103)||2002 VA42|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,057|| align=right|7,28|| align=right|3,698||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114104)||2002 VH42|| align=right|16,5|| align=right|2,212|| align=right|0,189|| align=right|2,70|| align=right|3,289||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114105)||2002 VQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,990|| align=right|0,182|| align=right|1,74|| align=right|5,170||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114106)||2002 VW43|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,082|| align=right|2,19|| align=right|5,379||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114107)||2002 VK44|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,091|| align=right|10,56|| align=right|4,378||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114108)||2002 VR44|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|4,563||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114109)||2002 VS45|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,041|| align=right|4,07|| align=right|4,367||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114110)||2002 VF47|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,183|| align=right|12,31|| align=right|4,529||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114111)||2002 VL47|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,152|| align=right|4,96|| align=right|3,718||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114112)||2002 VR47|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,120|| align=right|2,94|| align=right|3,364||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114113)||2002 VS47|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|7,31|| align=right|3,603||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114114)||2002 VD48|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,044|| align=right|13,80|| align=right|5,621||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114115)||2002 VK48|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,063|| align=right|11,63|| align=right|4,068||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114116)||2002 VT48|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,110|| align=right|2,56|| align=right|4,257||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114117)||2002 VX48|| align=right|15,9|| align=right|2,921|| align=right|0,157|| align=right|2,80|| align=right|4,991||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114118)||2002 VC49|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,187|| align=right|4,01|| align=right|3,412||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114119)||2002 VH49|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,114|| align=right|7,93|| align=right|3,734||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114120)||2002 VJ49|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,120|| align=right|7,59|| align=right|5,776||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114121)||2002 VU49|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,046|| align=right|8,28|| align=right|3,435||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114122)||2002 VW49|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,183|| align=right|6,12|| align=right|3,470||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114123)||2002 VX49|| align=right|15,6|| align=right|2,521|| align=right|0,160|| align=right|15,96|| align=right|4,001||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114124)||2002 VB50|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,065|| align=right|9,88|| align=right|5,375||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114125)||2002 VC50|| align=right|16,2|| align=right|2,166|| align=right|0,078|| align=right|4,48|| align=right|3,186||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114126)||2002 VG50|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,128|| align=right|4,66|| align=right|3,523||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114127)||2002 VL50|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,222|| align=right|7,30|| align=right|3,404||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114128)||2002 VZ50|| align=right|15,7|| align=right|2,756|| align=right|0,049|| align=right|7,80|| align=right|4,575||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114129)||2002 VC51|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,088|| align=right|3,59|| align=right|4,288||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114130)||2002 VZ52|| align=right|16,6|| align=right|2,248|| align=right|0,046|| align=right|5,88|| align=right|3,371||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114131)||2002 VE53|| align=right|15,5|| align=right|2,881|| align=right|0,116|| align=right|6,56|| align=right|4,889||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114132)||2002 VH54|| align=right|15,6|| align=right|2,902|| align=right|0,013|| align=right|2,11|| align=right|4,944||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114133)||2002 VM55|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,134|| align=right|3,18|| align=right|3,637||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114134)||2002 VX55|| align=right|16,6|| align=right|2,476|| align=right|0,162|| align=right|1,79|| align=right|3,895||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114135)||2002 VM56|| align=right|15,2|| align=right|2,990|| align=right|0,065|| align=right|9,21|| align=right|5,170||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114136)||2002 VU56|| align=right|13,7|| align=right|3,182|| align=right|0,039|| align=right|22,96|| align=right|5,674||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114137)||2002 VM57|| align=right|17,2|| align=right|2,300|| align=right|0,147|| align=right|5,12|| align=right|3,487||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114138)||2002 VS57|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,214|| align=right|6,85|| align=right|4,597||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114139)||2002 VZ58|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,181|| align=right|14,39|| align=right|3,605||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114140)||2002 VF59|| align=right|15,3|| align=right|2,746|| align=right|0,173|| align=right|10,13|| align=right|4,549||MBA||1. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114141)||2002 VX60|| align=right|11,8|| align=right|5,128|| align=right|0,070|| align=right|19,70|| align=right|11,61||JUT||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114142)||2002 VB62|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,178|| align=right|6,72|| align=right|3,363||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114143)||2002 VC62|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,023|| align=right|5,36|| align=right|5,455||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114144)||2002 VK62|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,176|| align=right|3,99|| align=right|3,442||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114145)||2002 VQ62|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,086|| align=right|3,16|| align=right|4,601||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114146)||2002 VT62|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,104|| align=right|7,39|| align=right|3,730||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114147)||2002 VE63|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,046|| align=right|6,02|| align=right|3,723||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114148)||2002 VZ63|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,119|| align=right|13,73|| align=right|4,276||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114149)||2002 VJ64|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,154|| align=right|12,23|| align=right|3,686||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114150)||2002 VS64|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,149|| align=right|12,18|| align=right|4,364||MBA||7. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114151)||2002 VD65|| align=right|13,6|| align=right|3,110|| align=right|0,167|| align=right|16,56|| align=right|5,483||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114152)||2002 VK65|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,186|| align=right|5,17|| align=right|4,202||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114153)||2002 VB66|| align=right|16,7|| align=right|2,293|| align=right|0,109|| align=right|3,97|| align=right|3,472||MBA||7. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(114154)||2002 VB67|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,166|| align=right|1,54|| align=right|3,691||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114155)||2002 VH67|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,113|| align=right|6,69|| align=right|3,494||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114156)||2002 VH68|| align=right|15,8|| align=right|2,927|| align=right|0,013|| align=right|2,70|| align=right|5,006||MBA||4. listopadu 2002||La Palma||La Palma
|-
|(114157)||2002 VO68|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,106|| align=right|15,71|| align=right|5,454||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114158)||2002 VE70|| align=right|16,3|| align=right|2,258|| align=right|0,156|| align=right|6,90|| align=right|3,391||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114159)||2002 VL70|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,144|| align=right|4,97|| align=right|3,493||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114160)||2002 VO70|| align=right|15,4|| align=right|2,741|| align=right|0,027|| align=right|9,82|| align=right|4,538||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114161)||2002 VC71|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,065|| align=right|5,08|| align=right|5,286||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114162)||2002 VJ71|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,125|| align=right|6,38|| align=right|5,473||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114163)||2002 VR71|| align=right|16,8|| align=right|2,190|| align=right|0,047|| align=right|4,73|| align=right|3,240||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114164)||2002 VW71|| align=right|15,8|| align=right|2,766|| align=right|0,087|| align=right|4,15|| align=right|4,599||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114165)||2002 VB72|| align=right|14,6|| align=right|2,805|| align=right|0,139|| align=right|13,30|| align=right|4,698||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114166)||2002 VW72|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,133|| align=right|5,58|| align=right|4,574||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114167)||2002 VX72|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,162|| align=right|5,51|| align=right|4,217||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114168)||2002 VK74|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,105|| align=right|7,15|| align=right|3,891||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114169)||2002 VT74|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,075|| align=right|3,09|| align=right|4,628||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114170)||2002 VW74|| align=right|15,8|| align=right|2,421|| align=right|0,069|| align=right|6,30|| align=right|3,766||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114171)||2002 VX74|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,165|| align=right|5,57|| align=right|4,282||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114172)||2002 VB75|| align=right|14,6|| align=right|3,193|| align=right|0,066|| align=right|15,67|| align=right|5,704||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114173)||2002 VH75|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,158|| align=right|6,84|| align=right|5,747||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114174)||2002 VN75|| align=right|15,0|| align=right|2,973|| align=right|0,058|| align=right|11,58|| align=right|5,126||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114175)||2002 VE77|| align=right|15,8|| align=right|2,745|| align=right|0,054|| align=right|7,08|| align=right|4,548||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114176)||2002 VK77|| align=right|16,9|| align=right|2,291|| align=right|0,205|| align=right|3,38|| align=right|3,468||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114177)||2002 VL77|| align=right|14,8|| align=right|3,189|| align=right|0,149|| align=right|6,73|| align=right|5,695||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114178)||2002 VE78|| align=right|15,5|| align=right|3,007|| align=right|0,094|| align=right|11,49|| align=right|5,213||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114179)||2002 VC80|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,216|| align=right|12,24|| align=right|4,331||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114180)||2002 VE80|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,221|| align=right|3,61|| align=right|4,237||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114181)||2002 VK80|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,134|| align=right|7,07|| align=right|3,803||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114182)||2002 VP80|| align=right|14,5|| align=right|3,041|| align=right|0,055|| align=right|9,99|| align=right|5,304||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114183)||2002 VP81|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,151|| align=right|8,20|| align=right|3,519||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114184)||2002 VW81|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,183|| align=right|7,73|| align=right|4,274||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114185)||2002 VA82|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,041|| align=right|10,26|| align=right|3,359||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114186)||2002 VC82|| align=right|15,8|| align=right|2,624|| align=right|0,204|| align=right|3,57|| align=right|4,250||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114187)||2002 VJ82|| align=right|13,7|| align=right|3,223|| align=right|0,064|| align=right|22,76|| align=right|5,784||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114188)||2002 VG83|| align=right|16,3|| align=right|2,301|| align=right|0,179|| align=right|4,62|| align=right|3,489||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114189)||2002 VX83|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,091|| align=right|9,69|| align=right|4,389||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114190)||2002 VP84|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,279|| align=right|26,64|| align=right|5,644||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114191)||2002 VQ88|| align=right|16,4|| align=right|2,586|| align=right|0,281|| align=right|4,55|| align=right|4,158||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114192)||2002 VH89|| align=right|16,5|| align=right|2,425|| align=right|0,248|| align=right|3,81|| align=right|3,775||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114193)||2002 VL89|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,196|| align=right|14,00|| align=right|4,131||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114194)||2002 VW89|| align=right|15,3|| align=right|3,230|| align=right|0,114|| align=right|5,47|| align=right|5,803||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114195)||2002 VD94|| align=right|16,9|| align=right|2,267|| align=right|0,225|| align=right|3,02|| align=right|3,412||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114196)||2002 VG96|| align=right|15,2|| align=right|3,204|| align=right|0,150|| align=right|8,24|| align=right|5,734||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114197)||2002 VM96|| align=right|15,8|| align=right|2,608|| align=right|0,217|| align=right|4,36|| align=right|4,211||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114198)||2002 VE97|| align=right|16,3|| align=right|2,816|| align=right|0,130|| align=right|6,93|| align=right|4,724||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114199)||2002 VN97|| align=right|16,8|| align=right|2,210|| align=right|0,233|| align=right|2,59|| align=right|3,285||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114200)||2002 VH98|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,260|| align=right|6,01|| align=right|3,880||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114201)||2002 VK99|| align=right|14,2|| align=right|2,630|| align=right|0,310|| align=right|33,34|| align=right|4,266||MBA||13. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114202)||2002 VD100|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,038|| align=right|21,14|| align=right|4,339||MBA||10. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114203)||2002 VH101|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,223|| align=right|4,53|| align=right|3,879||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114204)||2002 VU103|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,065|| align=right|13,86|| align=right|4,127||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114205)||2002 VF105|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,164|| align=right|2,00|| align=right|4,047||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114206)||2002 VB106|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,137|| align=right|5,60|| align=right|3,759||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114207)||2002 VD106|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,098|| align=right|6,77|| align=right|3,751||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114208)||2002 VH107|| align=right|12,3|| align=right|5,143|| align=right|0,052|| align=right|26,76|| align=right|11,67||JUT||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114209)||2002 VL107|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,144|| align=right|3,74|| align=right|4,168||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114210)||2002 VX107|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,147|| align=right|4,79|| align=right|4,518||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114211)||2002 VE108|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,094|| align=right|17,62|| align=right|4,366||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114212)||2002 VU109|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,092|| align=right|3,97|| align=right|3,791||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114213)||2002 VX109|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,104|| align=right|8,06|| align=right|3,521||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114214)||2002 VA110|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,217|| align=right|5,80|| align=right|4,060||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114215)||2002 VM110|| align=right|15,6|| align=right|2,376|| align=right|0,256|| align=right|5,99|| align=right|3,662||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114216)||2002 VB111|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,032|| align=right|10,36|| align=right|5,612||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114217)||2002 VF111|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,080|| align=right|13,83|| align=right|4,259||MBA||13. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114218)||2002 VN111|| align=right|15,0|| align=right|3,142|| align=right|0,113|| align=right|6,99|| align=right|5,568||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114219)||2002 VQ111|| align=right|17,0|| align=right|2,225|| align=right|0,122|| align=right|5,22|| align=right|3,318||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114220)||2002 VJ112|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,136|| align=right|7,23|| align=right|3,663||MBA||13. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114221)||2002 VM112|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,189|| align=right|4,70|| align=right|4,232||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114222)||2002 VZ112|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,140|| align=right|7,30|| align=right|3,447||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114223)||2002 VJ113|| align=right|15,2|| align=right|3,159|| align=right|0,244|| align=right|2,04|| align=right|5,613||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114224)||2002 VZ113|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,040|| align=right|5,83|| align=right|3,340||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114225)||2002 VE114|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,158|| align=right|6,06|| align=right|5,491||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114226)||2002 VQ115|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,165|| align=right|13,71|| align=right|4,231||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114227)||2002 VK116|| align=right|15,6|| align=right|2,460|| align=right|0,113|| align=right|5,86|| align=right|3,857||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114228)||2002 VV116|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,031|| align=right|8,45|| align=right|5,215||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114229)||2002 VB118|| align=right|14,1|| align=right|2,560|| align=right|0,130|| align=right|31,23|| align=right|4,096||MBA||13. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114230)||2002 VW118|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,143|| align=right|6,98|| align=right|3,504||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114231)||2002 VB122|| align=right|14,9|| align=right|2,668|| align=right|0,172|| align=right|16,77|| align=right|4,358||MBA||13. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114232)||2002 VV123|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,131|| align=right|1,38|| align=right|4,065||MBA||14. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114233)||2002 VE124|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,066|| align=right|9,11|| align=right|3,546||MBA||14. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114234)||2002 VO124|| align=right|14,3|| align=right|3,107|| align=right|0,103|| align=right|10,94|| align=right|5,475||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114235)||2002 VZ133|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,126|| align=right|6,17|| align=right|3,475||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114236)||2002 VJ134|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,037|| align=right|13,88|| align=right|5,708||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114237)||2002 VE135|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,115|| align=right|21,74|| align=right|5,464||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114238)||2002 WC|| align=right|14,1|| align=right|2,627|| align=right|0,094|| align=right|22,02|| align=right|4,257||MBA||16. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114239)||2002 WN|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,127|| align=right|11,72|| align=right|4,256||MBA||21. listopadu 2002||Wrightwood||Wrightwood
|-
|(114240)||2002 WH3|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,140|| align=right|7,02|| align=right|3,539||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114241)||2002 WJ4|| align=right|15,5|| align=right|3,258|| align=right|0,074|| align=right|2,19|| align=right|5,881||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114242)||2002 WU5|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,039|| align=right|16,83|| align=right|5,324||MBA||23. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114243)||2002 WZ5|| align=right|13,7|| align=right|3,179|| align=right|0,069|| align=right|8,17|| align=right|5,668||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114244)||2002 WS8|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,205|| align=right|15,21|| align=right|4,573||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114245)||2002 WN9|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,099|| align=right|8,95|| align=right|5,385||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114246)||2002 WS9|| align=right|16,7|| align=right|2,146|| align=right|0,172|| align=right|3,24|| align=right|3,143||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114247)||2002 WY10|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|3,469||MBA||25. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114248)||2002 WL11|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,133|| align=right|2,10|| align=right|5,681||MBA||26. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114249)||2002 WO11|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,302|| align=right|11,50|| align=right|3,693||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114250)||2002 WJ14|| align=right|16,8|| align=right|2,199|| align=right|0,160|| align=right|7,10|| align=right|3,261||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek